Empire Block ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Empire Block (Pendleton, Oregon), NRHP-ID 82003748
 Empire Block (Superior, Wisconsin), NRHP-ID 85001467